Неуймин — фамилия; имеет женскую форму Неуймина.

 Неуймин, Григорий Николаевич (1886—1946) — русский, советский астроном.
 Неуймин, Михаил Иванович (род. 1927) — советский машиностроитель, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР.

Другое 
 Неуймин — крупный древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.